

Карабастау — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Карабастау — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Карабастау — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Карабастау — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Карабастау — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область